Die UEFA Europa Conference League 2023/24 ist die dritte Auflage des drittwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine. An diesem Wettbewerb nehmen voraussichtlich 184 Mannschaften aus 54 Landesverbänden der UEFA teil. Russland bleibt für die Saison weiterhin ausgeschlossen.

Der Gewinner der Europa Conference League erhält einen Platz in der Europa League 2024/25.

Zugangsliste 
Die Einteilung in die einzelnen Qualifikationsrunden bestimmt sich nach der (vorläufigen) Zugangsliste der UEFA. Die Reihenfolge der Verbände resultiert hierbei aus den Verbandskoeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2021/2022 und ergibt sich aus den Verbands-Koeffizienten der fünf Spielzeiten von 2017/18 bis 2021/22. Wenn sich der Pokalsieger eines Landesverbandes für die UEFA Champions League 2022/23 qualifiziert, bekommt die nächstbeste Mannschaft aus der nationalen Liga den schlechtestmöglichen Startplatz dieses Verbands in der Qualifikation, während die anderen Teams dementsprechend aufrücken und den nächstbesseren Startplatz übernehmen. Soweit ein Verein keine Zulassung für die UEFA-Wettbewerbe erhält, rückt das in der nationalen Liga nächstbeste Team nach. Die nachfolgende Tabelle zeigt hierzu an, in welcher Qualifikationsrunde der Europa Conference League die Pokalsieger (CW) und die anhand ihrer Platzierung in den nationalen Ligen qualifizierten Teams starten. In England erhält der Ligapokalsieger (LCW) anstatt des Sechstplatzierten einen Startplatz. In den Niederlanden, Belgien, Österreich, Dänemark, Bulgarien, Rumänien, Finnland, der Slowakei, Nordirland und Wales erhält der Play-Off Sieger (P) der nationalen Liga anstatt des Viertplatzierten einen Startplatz.

Termine 
Für die Auslosungen und Spielrunden sind die folgenden Termine geplant:

Qualifikation 

In der Auslosung der Spielpaarungen werden die Teams mit dem höheren Klub-Koeffizienten (KK) der UEFA-Fünfjahreswertung 2022/23 gesetzt. Bei gleichem Klub-Koeffizienten bestimmt sich die Reihenfolge nach den von den Teams erzielten Wertungspunkten der Vorsaison bzw. der weiteren Vorjahre. Soweit zum Zeitpunkt der Auslosung der jeweiligen Qualifikationsrunde die vorhergehende Runde noch nicht abgeschlossen ist, wird für die Setzliste der höhere Wert der beiden Teams der jeweils ausstehenden Spielpaarungen angesetzt.

1. Qualifikationsrunde 
An dieser Runde nehmen folgende 62 Mannschaften teil:

Setzung unbekannt:

2. Qualifikationsrunde 
An dieser Runde nehmen folgende 108 Mannschaften teil:

Champions/Europa-League-Weg 
  3 Verlierer der UEFA Champions League Vorrunde
  15 von 16 Verlierern der UEFA Champions League 1. Qualifikationsrunde

Platzierungsweg 

Setzung unbekannt:

3. Qualifikationsrunde 
An dieser Runde nehmen folgende 64 Mannschaften teil:

Champions/Europa-League-Weg 
  1 Verlierer der UEFA Champions League 1. Qualifikationsrunde
 9 Sieger der vorherigen Runde

Platzierungsweg 

  Vierter der Primeira Liga 2022/23
  Dritter der Eredivisie 2022/23
  Dritter der Bundesliga 2022/23
  Dritter der Scottish Premiership 2022/23
  Dritter der SuperLiga 2022/23
  Dritter der Premjer-Liha 2022/23
  Sieger des Norwegischen Fußballpokals 2022/23
  Sieger des Dänischen Fußballpokals 2022/23
  Sieger des Kroatischen Fußballpokals 2022/23
 45 Sieger der vorherigen Runde

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt.

An der Runde nehmen folgende 44 Mannschaften teil:

Champions/Europa-League-Weg 
 5 Sieger der vorherigen Runde
 5 Verlierer Champions-Wegs der UEFA Europa League 3. Qualifikationsrunde

Platzierungsweg 

  Sieger des EFL Cup 2022/23
  Sechster der Primera División 2022/23
  Sechster der Serie A 2022/23
  Sechster der Fußball-Bundesliga 2022/23
  Fünfter der Ligue 1 2022/23
 27 Sieger der vorherigen Runde
 2 Verlierer Pokalsieger- und Verfolgerwegs der UEFA Europa League 3. Qualifikationsrunde

Gruppenphase 
Ab der Gruppenphase werden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Medien-Aufmerksamkeit und damit steigende Werbeeinnahmen zu generieren.

Folgende 32 Mannschaften werden an der Gruppenphase teilnehmen:

 10 Verlierer der Play-offs der Europa League
 5 Sieger des Champions/Europa-League-Wegs
 17 Sieger des Platzierungswegs

Weblinks 

 Website der UEFA Europa Conference League

Einzelnachweise 

2024
Fußballsaison 2023/24